I21 eller I 21 eller I-21 kan syfta på:

I 21 – en tidigare benämning på Närkes regemente åren 1816–1892.
I 21 – en tidigare benämning på Kalmar regemente åren 1893–1927.
I 21 – en benämning på Västernorrlands regemente åren 1928–2000, 2022–.